

Film
The Dividing Line – cortometraggio del 1912 diretto da Herbert Brenon
The Dividing Line – cortometraggio del 1913 diretto da Wray Bartlett Physioc
The Dividing Line – cortometraggio del 2005 diretto da Wilson Stiner

Musica
The Dividing Line, album